
Termin -{DCC}- ima više značenja.

 -{N,N}-'-Dicikloheksilkarbodiimid, reagens za kuplovanje peptida
 Digitalna kompaktna kaseta, , Filipsov sistem kompakt kasete